Чевљановићи могу бити:

 Доњи Чевљановићи, насељено мјесто у општини Илијаш, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Горњи Чевљановићи, насељено мјесто у општини Илијаш, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ